Das Detroit Pro Classic 2019 fand vom 5. bis 9. November 2019 in Detroit in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der PSA World Tour der Damen 2019/20 und gehörte zur Kategorie PSA Challenger Tour 30.

Die topgesetzte Olivia Blatchford Clyne gewann das Turnier mit einem Finalsieg über die an Position zwei gesetzte Nele Gilis, die sie mit 12:10, 11:4 und 11:6 bezwang.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 24 Spielerinnen. Die acht besten Spielerinnen wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Per Wildcard erhielten Hana Moataz und Karina Tyma einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 30.000 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf thesquashsite.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour der Damen 2019/20
Squashturnier in Detroit